Phrynopsis est un synonyme attribué à trois genres :
 Phrynopsis Fitzinger, 1843 est synonyme ;
 Phrynopsis Pfeffer, 1893 nec Fitzinger, 1843 est synonyme de Pyxicephalus Tschudi, 1838 ;
 Phrynopsis Pocock, 1894 nec Fitzinger, 1843 est synonyme de Acanthophrynus Kraepelin, 1899.

Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Synonyme de genre d'amblypyges (nom scientifique)
Phrynidae
Pyxicephalinae